

Persone
 Pietro Bruzzi (1888-1945) – anarchico, operaio e partigiano italiano
 Stefano Bruzzi (1835-1911) – pittore italiano

Altro
 Brigate Bruzzi Malatesta – brigata partigiana anarchica